Пётр Волынский:
 Волынский, Пётр Артемьевич (ум. 1714) — русский стольник и воевода.
 Волынский, Пётр Кузьмич (род. 1939) — террорист, взрывавший автобус в Краснодаре в 1971 году.